Степанаван () е град, разположен в провинция Лори, Армения. Населението му през 2011 година е 13 086 души.

История

Население

Източници 

Градове в Армения